Schuyler é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Schuyler (Illinois)
Condado de Schuyler (Missouri)
Condado de Schuyler (Nova Iorque)

Desambiguação